-{T-Mobile}- је бренд телекомуникационих услуга немачког предузећа -{Deutsche Telekom}- са седиштем у Бону.

Пословање

Референце

Спољашње везе 

 

Предузећа из Бона